Cerro Negro (vulkaan), een vulkaan in Nicaragua
 Cerro Negro (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Cerro Negrogoudmijn, een goudmijn in Argentinië